Olaf Iversen ist der Name folgender Personen:

* Olaf Iversen (Fußballspieler) (1894–1921), norwegischer Fußballspieler 
 Olaf Iversen (Karikaturist) (1902–1959), dänisch-deutscher Karikaturist und Herausgeber